Burgstall Schaumburg steht für:

 Burgstall Schaumburg (Landshut), Landkreis Landshut, Bayern
 Burgstall Schaumburg (Ohlstadt), Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern